Gaspard Gantzer (1979-), haut fonctionnaire et homme politique français.
 Ghada Hatem-Gantzer (1959-), gynécologue-obstétricienne franco-libanaise.
  (1938-), homme politique allemand.

Voir aussi 
 Gantz (homonymie)

Patronyme germanique